Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2003 vond plaats van 6 tot en met 13 oktober 2003 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet. Acht speelsters uit de top-10 namen eraan deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster, Kim Clijsters uit België, slaagde erin om haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Justine Henin-Hardenne in drie sets. Clijsters wist voor de tweede keer het toernooi van Filderstadt op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de zevende van 2003. Zij won op dit toernooi US$ 98.500 prijzen­geld, alsmede een Porsche 911 Carrera 4S.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lindsay Davenport en Lisa Raymond had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven – zij wilde zich concentreren op het enkelspeltoernooi. Raymond slaagde erin, met Rennae Stubbs aan haar zijde, om haar titel te prolongeren.

Het als tweede geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Martina Navrátilová in twee sets. Het was hun 31e gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daarnaast tien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stubbs elf.

De Belgische Els Callens speelde samen met Russin Jelena Bovina – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2003
Filderstadt
Filderstadt